Лос Хименез има више значења:

 Лос Хименез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Хименез (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хименез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хименез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хименез, Бордо Бланко (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хименез (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Хименез (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Хименез (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Хименез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Хименез, Ла Фабрика (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хименез (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хименез (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику